Pombalense – abitanti di Pombal (Brasile)
Pombalense – abitanti di Ribeira do Pombal